Труна
 просвітянська організація лужицьких сербів